Příjmení Schwimmer má více nositelů:

 Al Schwimmer (1917–2011) – izraelský průmyslník
 David Schwimmer (* 1966) – americký herec a režisér